SRR har flere betydninger:

 Somerville Road Runners – en løbeklub i Somerville, Massachusetts
 Special Reconnaissance Regiment – et element af United Kingdom Special Forces
 Sierra Blanca Regional Airport i Ruidoso, New Mexico (IATA Code: SRR)
 Societad Retorumantscha – et svejsisk sprog forening
 Societatea Română de Radiodifuziune eller Radio România
 Split-ring resonator
 Sugar Ray Robinson
 System Requirements Review
 Soyuz Radiolyubitelei Rossii – romaniseret navn af Russian Amateur Radio Union
 Scene Release Reconstruction – et filformat (.srr) anvendt til at rekonstruere originale RAR filer fra de ekstraherede data indeni (hvis dataene var ukomprimeret og ikke password-beskyttet)rescene.info 
 serine racemase – et enzym som genererer D-serine fra L-serine.
 SRR IPC – er en implementation af synkron Send/Receive/Reply (SRR) inter-proces kommunikation message passing som en Linux kerne modul.